Барри́га () — испанская и португальская фамилия и топоним. Известные носители:

 Баррига, Марк (род. 1993) — филиппинский боксёр.
 Кальдерон Диас Баррига де Жедовский, Грасьела (род. 1931) — мексиканский ботаник.
 Соро Баррига, Энрике (1884—1954) — чилийский композитор, пианист и педагог.
 Эспиноса Баррига, Касто (род. 1982) — испанский футболист.